Лежава — грузинская фамилия. Известные носители:
 Лежава, Андрей Матвеевич (1870—1937) — советский государственный деятель.
 Лежава, Анзор (1936—1997) — советский баскетболист.
 Лежава, Вахтанг Акакиевич (1923—1944) — советский военнослужащий, Герой Советского Союза.
 Лежава, Владимир Нестерович (1901—1968) — советский военачальник, контр-адмирал.
 Лежава, Георгий Ильич (1903—1977) — грузинский советский архитектор.
 Лежава, Джумбер Давидович (1939—2014) — путешественник и спортсмен, многократный рекордсмен Книги рекордов Гиннеса.
 Лежава, Зураб Платонович (1925—2011) — грузинский советский художник.
 Лежава, Илья Георгиевич (1935—2018) — советский и российский архитектор, градостроитель, академик РААСН, заведующий кафедрой градостроительства МАРХИ.
 Лежава, Ирина Карповна (род. 1956) — современный писатель и поэт.
 Лежава, Иосиф Андреевич (в монашестве Назарий; 1869—1924) — епископ Грузинской православной церкви, митрополит Кутаисский.
 Лежава, Теймураз Георгиевич (в монашестве Евфимий; род. 1953) — епископ Грузинской православной церкви, архиепископ Гурджаанский и Велисцихский.
Лежава Андрей Олегович (1991- наст.время), спортсмен, выдающийся тренер, путешественник.